Anwar ist:
 Anwar (Vorname), arabischer Vorname

Anwar ist der Familienname folgender Personen:
 Anan Anwar (* 1986), thailändischer Popsänger und Schauspieler
 Chairil Anwar (1922–1949), indonesischer Dichter
 Gabrielle Anwar (* 1970), britische Schauspielerin
 Jermin Anwar (* 1986), ägyptischer Taekwondoin
 Mina Anwar (* 1969), britische Schauspielerin
 Mohamed Anwar (* 1924), ägyptischer Ruderer
 Mostafa Anwar (* 1982), ägyptischer Fechter
 Muhammad Anwar (* 1959), pakistanischer Ringer
 Rashid Anwar (1910–??), indischer Ringer
 Sabiullah Anwar (* 1972), deutscher Schauspieler
 Sadad Anwar, somalischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Anwar-Moschee
 Cas Anvar